Bournazel est un nom propre français qui peut faire référence à :

Noblesse 
 Famille de Buisson de Bournazel, ancienne famille noble française de la province de Rouergue ;
 Jean II de Buisson de Bournazel (1736-1803), homme politique français.

Patronyme 

 Alain Bournazel (1941-2019), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Christian Charrière-Bournazel (1947-), avocat français ;
 Diane de Bournazel (1956-), peintre et illustratrice française ;
 Éric Bournazel (1944-), juriste, professeur agrégé d'histoire du droit en 1979, spécialiste de l'histoire du droit pénal et de la justice criminelle, médiéviste ;
 Pierre-Yves Bournazel (1977-), homme politique français (Les Républicains puis Agir) ;
 Henri de Bournazel (1898-1933), officier français.

Toponyme 

 Bournazel, commune française de l'Aveyron
 Bournazel, commune française du Tarn

Architecture 
 Château de Bournazel, château situé sur la commune de Bournazel dans l'Aveyron.

Odonymie 
 Rue Henry-de-Bournazel, rue du  de Paris en France.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France